Квеси́сская улица — название улиц на территории Савёловского района в Москве.

 1-я Квесисская улица
 2-я Квесисская улица